Komutacja – dynamiczne zestawianie połączeń.

Komutacja w telekomunikacji 

Wykonywana zwykle przez operatora telekomunikacyjnego. Na czas połączenia zestawiane jest osobne łącze, które jest zwykle niezależne od innych trwających w tym czasie połączeń (tzn. że przez to łącze nie przesyła się sygnałów obcych abonentów). 

Przeciwieństwem komutacji może być np. transmisja pakietowa (datagramowa), w czasie której w tym samym kanale telekomunikacyjnym i w tym samym czasie przesyłane są informacje (podzielone na pakiety) pochodzące od wielu, niepołączonych ze sobą abonentów.

Komutacja w elektrotechnice 
W maszynach elektrycznych komutację stosuje się w celu wymuszania przepływu prądu w odpowiednich częściach uzwojenia. Komutacja realizowana jest za pomocą komutatora. Polega ona na zmianie (przełączaniu) drogi lub kierunku przepływu prądu elektrycznego.

Zobacz też 

 komutator
 komutacja pakietów
 komutacja kanałów (łączy)
 komutacja wiadomości
 komutacja ATM

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Wskazówki dotyczące komunikacji

Transmisja danych